Priggen steht für:
 einen anderen Namen für Flussneunaugen
 einen anderen Namen für Pricken; im Wattenmeer häufig verwendete Fahrwasserkennzeichnungen

Priggen ist der Familienname folgender Personen:
 Catharina Priggen (1631–1706), Äbtissin des Klosters Medingen
 Reiner Priggen (* 1953), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), Landtagsabgeordneter in Nordrhein-Westfalen